Zilupes kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Zilupe, kommunhuvudort, Zilupes novads, 
 Zilupes novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar